Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1916, no circuito de Indianapolis na terça-feira, 30 de Maio de 1916.

1916
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1916